Constance av Frankrike, född 1078, död i januari 1124/26, var en grevinna av Champagne och furstinna av Antiochia, gift först med greve Hugo av Champagne och sedan med furst Bohemund I av Antiochia.  Hon var regent i Antiokia, Kalabrien och Apulien som förmyndare för sin son Bohemund II av Antiokia under år 1111. Hon var dotter till Filip I av Frankrike och Bertha av Holland.

Biografi 

Constance var Filip I:s enda legitima dotter. Hennes far försköt hennes mor och ingick äktenskap med Bertrade de Montfort, som hade lämnat sin make Fulko av Anjou för hans skull, och äktenskapet mellan fadern och Montfort ansågs olagligt eftersom båda parter redan var gifta. Constance blev år 1094 gift med greve Hugo av Champagne. Äktenskapet arrangerades för att skapa stöd för fadern mot hans hustrus äkta make, Anjou. År 1104 begärde Constance på eget initiativ en annullering av sitt äktenskap av okända skäl. Hon fick stöd av sin bror men inte av sin far, och lyckades få igenom skilsmässan. Hon bosatte sig hos sin före detta svägerska, Adela av Normandie, som var regent i Blois under sin make Stefan av Blois frånvaro. 

År 1106 kom den berömda korsfararen furst Bohemund I av Antiokia till Frankrike för att finna någon att gifta sig med, och han friade till Constance, som beskrivs som vacker, elegant och belevad, och fick ja. Constance åtföljde sedan Bohemund till hans besittningar i Syditalien, Kalabrien och Apulien. Paret kom aldrig fram till Antiokia. När Bohemund avled 1111, var de fortfarande kvar i Syditalien. Constance tog kontrollen över hans besittningar i Italien som förmyndare för deras son och såsom dotter till Frankrikes monark antog hon titeln drottning. Hon avsattes dock från sin position och tillfångatogs av Grimoald Alferanites, som erövrade makens italienska besittningar. Constance frigavs 1120 efter att ha gett upp sina rättigheter som regent. Hennes son gjorde 1126 anspråk på Antiokia.

Referenser

 

Kvinnliga regenter under 1100-talet
Födda 1078
Avlidna 1120-talet
Kvinnor
Furstinnor
Franska prinsessor